Кнейп () — шведская фамилия. Известные носители:

 Кнейп, Моника (род. 1970) — шведская гребчиха.
 Кнейп, Кристина (род. 1974) — шведская гребчиха.

См. также